Каф может означать:
 КАФ — международный торговый термин. Получил наименование от первоначальных букв английского выражения «Cost and freight» — стоимость и фрахт. В обязанности продавца по сделке КАФ входит перевозка товара морским путём и доставка его на борт судна. Обязанность страховать товар на время морской перевозки с момента пересечения им борта судна лежит на покупателе. Продавец, однако, должен своевременно сообщить покупателю все данные, необходимые для страхования товара. При несоблюдении этого требования считается, что товар во время морской перевозки находится на риске продавца.
 КАФ — испанская компания, производитель подвижного состава для трамваев и железных дорог.
 Африканская конфедерация футбола (КАФ) — футбольная организация, отвечающая за международный футбол на африканском континенте.
 Краснознаменная Амурская флотилия (КАФ) — несколько раз создававшееся соединение военных кораблей на реке Амур.
 
 Каф — буква сирийского алфавита.
 Каф — звезда созвездия Кассиопея.
 Каф — сура Корана.
 Каф — мифическая горная цепь, либо гора, фигурирующая в фольклоре и религии арабов и персов.
 Каф — украшение на ушную раковину.